Bayarque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bayarque (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Bayarque (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar